Corimalia är ett släkte av skalbaggar. Corimalia ingår i familjen Nanophyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Corimalia